Михаи́л Бабу́рин:
 Бабурин, Михаил Никитич (1899—1944) — советский ведущий конструктор ОКБ-16.
 Бабурин, Михаил Фёдорович (1907—1984) — советский скульптор.